

Patronyme 

 Beth Gibbons (1965-), chanteuse britannique.
 Billy Gibbons (1949-), musicien américain.
 Cedric Gibbons (1893-1960), décorateur américain.
 Christine Gibbons (1961-), coureuse d'ultra-trail américaine.
 Dave Gibbons (1949-), scénariste et dessinateur de comics britannique.
 Edward Stanley Gibbons (1840-1913), marchand britannique de timbres-poste.
 Ellis Gibbons (1573-1603), compositeur anglais, frère d'Orlando.
 Gemma Gibbons (1987-), judokate britannique.
 Geraldine Scholastica Gibbons (vers 1817-1901), religieuse irlando-australienne.
 Grinling Gibbons (1648-1721), sculpteur britannique.
 Ian Gibbons (1952-2019), musicien britannique.
 Ibedul Gibbons (1944-2021), chef de Koror dans la république des Palaos.
 Jack Gibbons (né en 1962), compositeur et pianiste britannique.
 James Gibbons(1834-1921), archevêque de Baltimore.
 Jim Gibbons (1944-), homme politique américain.
 John Richard Hutchinson Gibbons (1946-1986), herpétologiste britannique.
 Leeza Gibbons (1957-), actrice et productrice américaine.
 Norman Edwin Gibbons (1906-1977), bactériologiste canadien. 
 Orlando Gibbons (1583-1625), compositeur anglais.
 Stella Gibbons (1902-1989), romancière et poétesse anglaise.
 Tex Gibbons (1907-1984), joueur américain de basket-ball.
 William Peters Gibbons (1812-1897), ichtyologue américain.

Toponyme 
 Gibbons, bourg (town) du Comté de Sturgeon, situé dans la province canadienne d'Alberta.

Économie 
 Stanley Gibbons, entreprise philatélique.

Voir aussi